Europejska Formuła 2 Sezon 1975 – dziewiąty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 9 marca na torze Autódromo do Estoril w Portugalii, a zakończył 12 października na włoskim torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Jacques Laffite. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa Team March, a wśród konstruktorów francuski March.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 i 14 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 7 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1975

1975
1975 w sportach motorowych